Seznam odlikovanj SFRJ.

{|  width="100%"
|- align="center" bgcolor="lightsteelblue"
! R.št. !! Odlikovanje !! Slika!! Ustanovljeno !! Rang
|-
!valign="top" rowspan = 5 |1.
|valign="top" colspan = 4 |Red jugoslovanske zvezde
|-
|Red jugoslovanske velike zvezde
|
| valign="center" rowspan = 4 |1. februar 1954.
|1.
|-
|Red jugoslovanske zvezde na lenti
|
|6.
|-
|Red jugoslovanske zvezde z zlatim vencem
|
|14.
|-
|Red jugoslovanske zvezde na ogrlici
|
|24.
|-
!valign="top" |2.
|valign="top" |Red svobode
|
|12. junij 1945.
|2.
|-
! valign="top" |3.
| valign="top" |Red narodnega heroja
|
|15. avgust 1943.
|3.
|-
! valign="top" |4.
| valign="top" |Red junaka socialističnega dela
|
|8. december 1948.
|4.
|-
! valign="top" |5.
| valign="top" |Red ljudske osvoboditve
|
|15. avgust 1943.
|5.
|-
! valign="top" |6.
| valign="top" |Red vojne zastave
|
|29. december 1951.
|7.
|-
! valign="top" rowspan = 6 |7.
| valign="top" colspan = 4 |Red jugoslovanske zastave
|-
|Red jugoslovanske zastave na lenti  (I. red)
|
| valign="center" |26. november 1947.
|8.
|-
|Red jugoslovanske zastave z zlatim vencem (II. red)
|
| valign="center" |14. november 1955
|19.
|-
|Red jugoslovanske zastave z zlato zvezdo na ogrlici (III. red)
|
| valign="center" rowspan = 3|26. november 1947.
|28.
|-
|Red jugoslovanske zastave z zlato zvezdo (IV. red)
|
|32.
|-
|Red jugoslovanske zastave s srebrnim vencem (V. red)
|
|35.
|-
! valign="top" rowspan = 4 |8.
| valign="top" colspan = 4 |Red partizanske zvezde
|-
|Red partizanske zvezde z zlatim vencem (I. red)
|
| valign="center" rowspan = 3|15. avgust 1943.
|9.
|-
|Red partizanske zvezde s srebrnim vencem (II. red)
|
|17.
|-
|Red partizanske zvezde s puškama  (III. red)
|
|29.
|-
! valign="top" rowspan = 4 |9.
| valign="top" colspan = 4 |Red Republike
|-
|Red Republike z zlatim vencem( I. red)
|
| valign="center" rowspan = 3|2. julij 1960.
|10.
|-
|Red Republike s srebrnim vencem  (II. red)
|
|18.
|-
|Red Republike z bronastim vencem  (III. red)
|
|27.
|-
! valign="top" rowspan = 4 |10.
| valign="top" colspan = 4 |Red zaslug za ljudstvo
|-
|Red zaslug za ljudstvo z zlato zvezdo (I. red)
|
| valign="center" rowspan = 3|9. junij 1945.
|11.
|-
|Red zaslug za ljudstvo s srebrnimi žarki (II. red)
|
|20.
|-
|Red zaslug za ljudstvo s srebrno zvezdo (III. red)
|
|30.
|-
! valign="top" rowspan = 3 |11.
| valign="top" colspan = 4 |Red bratstva in enotnosti
|-
|Red bratstva in enotnosti z zlatim vencem (I. red)
|
| valign="center" rowspan = 2|15. avgust 1943.
|12.
|-
|Red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem (II. red)
|
|21.
|-
! valign="top" rowspan = 4 |12.
| valign="top" colspan = 4 |Red ljudske armade
|-
|Red ljudske armade z lovorjevim vencem (I. red)
|
| valign="center" rowspan = 3|29. december 1951.
|13.
|-
|Red ljudske armade z zlato zvezdo (II. red)
|
|22.
|-
|Red ljudske armade s srebrno zvezdo (III. red)
|
|31.
|-
! valign="top" rowspan = 4 |13.
| valign="top" colspan = 4 |Red dela
|-
|Red dela z rdečo zastavo (I. red)
|
| valign="center" rowspan = 3|1. maj 1945.
|15.
|-
|Red dela z zlatim vencem (II. red)
|
|25.
|-
|Red dela s srebrnim vencem (III. red)
|
|33.
|-
! valign="top" rowspan = 4 |14.
| valign="top" colspan = 4 |Red za vojaške zasluge
|-
|Red za vojaške zasluge z veliko zvezdo (I. red)
|
| valign="center" rowspan = 3|29. december 1951.
|16.
|-
|Red za vojaške zasluge z zlatimi meči (II. red)
|
|26.
|-
|Red za vojaške zasluge s srebrnimi meči (III. red)
|
|34.
|-
! valign="top" |15.
| valign="top" |Red za hrabrost
|
|15. avgust 1943..
|23.
|}

SFRJ